Sulatycze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Sulatycze – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejonie żydaczowskim

Strony ujednoznaczniające